Tardáguila ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Tardáguila (* 1943), uruguayischer Radrennfahrer
 Álvaro Tardáguila (* 1975), uruguayischer Radrennfahrer

Tardáguila steht für:
 Tardáguila (Salamanca), Gemeinde in Spanien